«Пиковая дама» — британский фантастический фильм ужасов 1949 года режиссёра Торолда Дикинсона, по одноимённой повести А. С. Пушкина.

Фильм был номинирован в категории «Лучший британский фильм» премии BAFTA (1950), на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1949), а актриса Эдит Эванс номинировалась на премию «Лучшая актриса» Сообщества кинокритиков Нью-Йорка (1949).

Фильм 50 лет считался утерянным, но в 2009 году был обнаружен, показан в ряде британских кинотеатров, а в 2010 году вышел на DVD.

Сюжет 
Санкт-Петербург, 1806 год. Герман Суворин, офицер, но происходит из рабочего класса, и поэтому его отвергают более богатые офицеры из аристократов. Он начинает играть в азартные карточные игры. Ему рассказывают о пожилой графине, которая якобы продала душу дьяволу в обмен на успех в игре…

В ролях 
 Антон Уолбрук — капитан Герман Суворин
 Эдит Эванс — старая графиня Раневская
 Ивонн Митчелл — Лизавета Ивановна
 Рональд Ховард — Андрей
 Мери Джеррольд — старуха Варварушка
 Энтони Доусон — Фёдор
 Майлс Маллесон — Цыбукин
 Майкл Медуин — Ховайский
 Афин Сейлер — княгиня Ивашина
 Ивор Бэрнэрд — продавец книг
 Маруся Дмитриевич — цыганка-танцовщица
 Виолетта Прохорова — цыганка-танцовщица
 Полин Теннант — юная княгиня
 и другие

Съёмки 
Декорации созданы по оригинальным эскизам Оливера Мессела, он же был художником по костюмам.

Критика 
В 1949 году в газете «Нью-Йорк таймс» кинокритик Босли Краузер писал: «великолепно подобранный актёрский состав, изысканная барочная постановка и постановка напряженного и поразительного рода. Если вы хотите романтической дрожи, то это, несомненно, ваш фильм».

В 2009 году Мартин Скорсезе говоря, что Торольд Дикинсон — недооценённый режиссёр, сказал о «Пиковой даме», что «этот потрясающий фильм — один из немногих истинных классических фильмов сверхъестественного кино».

Деннис Шварц в своём «World Movie Reviews» оценил фильм на высший балл «А», назвав его «мастерски снятой сюрреалистической атмосферной сверхъестественной сказкой».

На 2021 года на сайте-агрегаторе рецензий «Rotten Tomatoes» фильм имеет рейтинг 95 %.

Примечания

Источники 
 Queen of Spades, The (1949) // «Screenonline», интернет-проект Британского института кино

Фильмы Великобритании 1949 года
Фильмы ужасов Великобритании
Экранизации «Пиковой дамы»